Konstruktor je lahko:

 konstruktor
 konstruktor (računalništvo)